Пирасикаба (порт. Piracicaba) — топоним.

 Пирасикаба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Пирасикаба — агломерация в Бразилии.
 Пирасикаба — административно-статистический мезорегион в Бразилии.
 Пирасикаба — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.